Wojtal – wieś w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Czersk
 Wojtal – osada leśna w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Czersk